Кани́ — село в Кулинском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Кани как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Расположено в 8 км к северу от районного центра села Вачи.

Население

Примечания

Ссылки 
 История с. Кани на сайте районной администрации

Населённые пункты Кулинского района
Муниципальные образования Кулинского района
Сельские поселения Дагестана